Kruszki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Kruszki (Łobżenica) (dt. Schönrode), Dorf der Gmina Łobżenica in der Woiwodschaft Großpolen
 Kruszki (Przerośl), Dorf der Gmina Przerośl in der Woiwodschaft Podlachien